Beachwood (Nova Jérsei)
Beachwood (Ohio)

Desambiguações de topônimos